Люндей (, ) — название ряда островов в Исландии, в том числе:
 Люндей — остров в Кодла-фьорде на западе Исландии, возле берегов Рейкьявика.
 Люндей (Лундей) — остров в заливе Скьяульванди на севере Исландии.
 Люндей (Лундей) — остров в Скага-фьорде на севере Исландии.
 Люндей — остров в Брейда-фьорде на западе Исландии.

Примечания